Sonnental steht für:

 Sonnental SG, Dorf in der Gemeinde Oberbüren im Schweizer Kanton St. Gallen
 Sonnental (Hessisch Oldendorf), aus fünf Dörfern bestehende Ortschaft in Hessisch Oldendorf, Niedersachsen
 Sonnental (Gemeinde Velden), Ortschaft von Velden am Wörther See, Bezirk Villach-Land, Kärnten